Ognik (Pyracantha) – rodzaj z rodziny różowatych.
 Ognik – istota demoniczna